Sawangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sawangan (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,55, long 109,23), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,71), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,58), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,84), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,59, long 108,99), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,54), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,44, long 109,09), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,67), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,85), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Kecamatan Sawangan (distrikt i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sawangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,99), 

Robotskapade Indonesienförgreningar